Spachtel steht für:
 Spachtel (Werkzeug), ein Handwerkzeug mit einem meist dreieckig geformten Blech
 Spachtelmasse, eine breiartige Substanz für oberflächliche Ausbesserungsarbeiten
 Spatel, ein Laborgerät zum Abkratzen, Zerkleinern und Transportieren von Chemikalien

Siehe auch: